Paglen ist der Familienname folgender Personen:
 Jack Paglen, Drehbuchautor, Schauspieler und Produzent
 Trevor Paglen (* 1974), US-amerikanischer Fotograf und Autor